Indian Creek pode referir-se a:

Localidades 

 Indian Creek (Flórida)
 Indian Creek (Illinois)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos